

Localidades

Laprade (Aude)
Laprade (Charente)
Saint-Germain-Laprade

Desambiguações de topônimos